Саного — фамилия.

Известные личности 
 Саного, Амаду (род. 1972 или 1973) — малийский офицер, лидер государственного переворота в Мали 2012 года против президента Амаду Тумани Туре.
 Саного, Бубакар (род. 1982) — ивуарийский футболист
 Саного, Яя (род. 1993) — французский футболист, ивуарийского происхождения